Agniru Canu, noto come Salvator Ruju – poeta, scrittore e giornalista italiano
 Gabriel Cânu – ex calciatore rumeno
 Raffaello Canu, noto come Caneda – rapper, beatmaker e writer italiano
 Mario Canu – fantino italiano
 Tonino Canu – cantante italiano